Industrial — дебютный альбом британской индастриал-метал-группы Pitchshifter, выпущенный в 1991 году на лейбле Deaf Records (сублейбл Peaceville Records).

Следом за выпуском альбома был издан сингл «Death Industrial» с двумя новыми треками, впоследствии вошедшими на альбом Submit. По словам Марка Клэйдена, Pitchshifter записала альбом «за пятьсот фунтов за одну неделю в грязной студии в Лидсе».

В качестве обложки альбома выступил кадр из фильма «Синий бархат» со сценой смерти Фрэнка Бута — персонажа Денниса Хоппера.

Кавер-версия песни «Landfill» вошла в делюкс-издание альбома The Industrialist американской индастриал-метал-группы Fear Factory.

Список композиций

Участники записи 
 Марк Клэйден — бас-гитара, вокал
 Джон Картер — гитара, программирование
 Стюарт Тулин — гитара
 Джон Клэйден — бэк-вокал

Примечания 

Альбомы индастриал-метала
Альбомы дэт-метала
Альбомы Deaf Records
Альбомы Peaceville Records
Дебютные альбомы 1991 года
Альбомы Pitchshifter